Златкис — еврейская матронимическая фамилия от имени Злата

 Златкис, Белла Ильинична (род. 1948) — российский финансист, учёный, кандидат экономических наук.
 Златкис, Юлий Абрамович (1937—2021) — российский педагог, Заслуженный учитель Российской Федерации.

См. также 
 Златки
 Златкин

Примечания